Alki bezeichnet:

 Alki Point, Gründungsort der Stadt Seattle, Bundesstaat Washington, USA
 Chinook für irgendwann, Motto des US-Bundesstaats Washington
 umgangssprachlich einen Alkoholiker, siehe Alkoholkrankheit
 Alki (Washington), Ort im King County